Ząbrowo – località polacca nel Voivodato della Pomerania
Ząbrowo – località polacca nel Voivodato della Varmia-Masuria
Ząbrowo – località polacca nel Voivodato della Pomerania Occidentale, nel distretto di Kołobrzeg  
Ząbrowo – località polacca nel Voivodato della Pomerania Occidentale, nel distretto di Świdwin